«Сканирование мозга» () — фантастический кинофильм.

Сюжет 
Молодой парень Майкл (Эдвард Фёрлонг) по совету приятеля приобретает компьютерную игру «Сканирование мозга». Игра проникает в его подсознание посредством телевизионного сигнала, заставляя его оказаться в виртуальной реальности, которая ничем не отличается от реального мира. По сюжету игры Майклу предстоит убить человека и отрезать его ступню, чтобы невидимый комментатор по имени Ловкач (англ. Trickster, его играет Райдер Смит) засчитал выполнение задания. На следующий день из новостей Майкл узнаёт о жестоком убийстве, которое произошло в соседнем квартале, а заглянув в свой холодильник, обнаруживает ступню убитого. Парень с ужасом понимает, что убийство произошло на самом деле, и мало того — его совершил он. Одновременно таинственным образом из телевизора выходит Ловкач и заставляет Майкла продолжить игру, угрожая в случае отказа сдать его полиции в лице детектива Хейдена (Фрэнк Ланджелла).

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фантастические фильмы 1994 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы Джона Флинна
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1994 года
Фильмы ужасов 1994 года
Фильмы о серийных убийцах
Молодёжные фильмы ужасов США
Фильмы о видеоиграх в виртуальной реальности